Магас — многозначный термин:
 Магас — столица российской республики Ингушетия.
 Магас — исчезнувший город-столица бывшего Аланского царства на Северном Кавказе.
 Магас — аэропорт в Ингушетии.
 «Магас» — псевдоним-кличка и позывной российского террориста, командующего вооруженными силами самопровозглашённого Кавказского эмирата Тазиева А. М.
 Магас — государственная национальная телерадиокомпания Республики Ингушетия.